Inside Out (en inglés: de dentro hacia fuera) hace referencia a varios artículos:

Cine 
 Inside Out, película estadounidense de 2011.
 Inside Out, película estadounidense de animación de 2015.

Música 
 Inside Out, grupo de hardcore punk estadounidense.
 Inside Out, canción de la cantante estadounidense Britney Spears.
 Inside Out, segundo álbum en vivo de la banda estadounidense Bon Jovi.
 Inside and Out, canción de Genesis, publicada en el EP Spot the Pigeon del año 1977.
 InsideOut Music, compañía discográfica independiente especializada en rock progresivo y metal progresivo con base en Cléveris, Alemania.

Televisión 
 Inside Out, decimoséptimo episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión estadounidense Ángel.